Китур — кенийская фамилия. Известные носители:

 Китур, Бернард — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Китур, Дэвид — кенийский бегун на короткие дистанции.
 Китур, Линус — кенийский бегун на средние дистанции.
 Китур, Льюис — кенийский бегун на короткие дистанции.
 Китур, Саймон (1966-2003) — кенийский бегун на короткие дистанции.
 Китур, Самсон — кенийский бегун на короткие дистанции.
 Китур, Феликс — кенийский бегун на средние дистанции.
 Китур, Элиджа — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Китур, Якоб — кенийский бегун на длинные дистанции.